Соревнования в семиборье у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 14—15 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | WB — Высшее мировое достижение в отдельном виде семиборья | EB — Высшее европейское достижение в отдельном виде семиборья | CB — Высшее достижение чемпионатов Европы в отдельном виде семиборья | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Бег на 100 метров с барьерами 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в беге на 100 метров с барьерами.

На старт вышли 24 семиборки из 15 стран.

Прыжок в высоту 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в прыжке в высоту.

Высшее мировое достижение среди семиборок повторила 19-летняя бельгийка Нафиссату Тиам, взявшая с третьей попытки высоту 1,97 м. Этот успех позволил ей взлететь сразу на второе место в общем зачёте по итогам двух видов после не самого удачного бега с барьерами. В лидеры вышла чемпионка мира 2014 года в помещении голландка Надин Брурсен, установившая в прыжке в высоту новый национальный рекорд — 1,94 м.

Толкание ядра 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в толкании ядра.

Надин Брурсен растеряла своё преимущество после толкания ядра и поменялась местами с Нафиссату Тиам по итогам трёх видов. Бронзовую позицию сохранила за собой Анастасия Мохнюк с Украины. В то же время, немного сократила отставание от призовой тройки действующая чемпионка Европы француженка Антуанетта Нана Джиму, поднявшаяся на четвёртое место.

Бег на 200 метров 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в беге на 200 метров.

Личный рекорд, установленный немкой Каролин Шефер (23,84), позволил ей подняться на второе место по итогам первого дня. Ещё 62 очка у лидера, Нафиссату Тиам, отыграла Антуанетта Нана Джиму и обеспечила себе хорошую стартовую позицию для атаки перед заключительными тремя видами семиборья.

После первого дня пятёрка лидеров общего зачёта выглядела следующим образом.

Прыжок в длину 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в прыжке в длину.

Третий личный рекорд, установленный по ходу соревнований, позволил Каролин Шефер захватить лидерство после 5 видов. Однако оно было скорее номинальным, поскольку первая пятёрка участниц находилась всего в 74 очках разрыва. Второй шла Тиам, третьей — Брурсен, четвёртой — Нана Джиму и пятой — Мохнюк.

Метание копья 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в метании копья.

Как и ожидалось, Антуанетта Нана Джиму выиграла свой коронный вид и вышла в лидеры. Тем не менее, её преимущество над шедшей следом Брурсен перед заключительным видом составило всего 19 очков. Нафиссату Тиам проигрывала также немного, 51 очко, однако невысокий результат в беге на 800 метров фактически вычёркивал её из борьбы за золото. Шансы же на бронзу были весьма реальны: Каролин Шефер, скатившейся с первого на четвёртое место, необходимо было отыгрывать 74 очка для попадания в тройку призёров.

Бег на 800 метров 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в беге на 800 метров.

По итогам бега на 800 метров никаких изменений в первой тройке не произошло. Антуанетта Нана Джиму контролировала свой забег и в итоге финишировала в нём второй, опередив свою основную соперницу, Брурсен. Каролин Шефер установила личный рекорд, но его оказалось недостаточно, чтобы догнать в итоговом протоколе Тиам.

Итоговое положение 
Титул чемпионки Европы успешно защитила Антуанетта Нана Джиму, показавшая при этом свой лучший результат в сезоне — 6551 очко. Для голландки Надин Брурсен, занявшей второе место, 2014 год стал прорывным: после золота зимнего чемпионата мира в пятиборье летом она сначала установила личный рекорд в семиборье (6536 очков), а затем завоевала серебро первенства Европы (по ходу которого побила национальный рекорд в прыжке в высоту). Первую медаль взрослых международных соревнований завоевала юная Нафиссату Тиам из Бельгии (её высшим достижением в карьере до этого была победа на чемпионате Европы среди юниоров 2013 года).

Примечания

Ссылки 
 

семиборье